Башиловка:

 Башиловка — деревня в Харьковской области Украины.
 Новая Башиловка — улица в Москве.
 Улица Расковой (Москва) — до 1918, с 1922 до 1933, с 1938 по 1943 годы «Старая Башиловка».
 Башиловская улица — несколько значений.